Эрфуртский университет () — публичный университет в городе Эрфурт, один из древнейших университетов Германии. Основан в 1379 году, закрыт в 1816 году. В 1994 году, через четыре года после воссоединения Германии, университет в Эрфурте был основан повторно.

Структура 
 Педагогический факультет
 Факультет католической теологии
 Философский факультет (гуманитарный факультет)
 Факультет права, экономики и социальных наук
 
 Исследовательский центр социальных и культурологических наук в Готе

Известные выпускники и преподаватели 
 Мартин Лютер, основатель лютеранства
 Ульрих фон Гуттен, немецкий протестантский теолог
 Иоганн Гутенберг, немецкий первопечатник (принадлежность спорная)
 Иоганн Шонер, немецкий астроном, астролог, математик и географ.
 Кристоф Виланд, немецкий поэт
 Христиан Фридрих Зегельбах, сперва студент, а затем преподаватель университета.
 Август Нейдхардт фон Гнейзенау, прусский военный
 Бардт, Карл-Фридрих, немецкий богослов, проповедник и полемист эпохи Просвещения
 Август Фридрих Геккер, немецкий врач, автор первого руководства по патологической физиологии.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Universitätsgesellschaft Erfurt 
 Universität Erfurt mit historischem Überblick auf www.erfurt-web.de 
 

 
Появились в 1379 году
Учебные заведения, основанные в 1379 году
Университеты Германии
Исчезли в 1816 году
Учебные заведения, основанные в 1994 году
Высшие учебные заведения Германии